Филипп Мантский () — граф Манта и сеньор де Меюн в 1104—1109 годах, сын короля Франции Филиппа I и Бертрады де Монфор.

Биография 
Филипп родился от второго брака Филиппа I, считавшегося церковью незаконным. У него был старший единокровный брат Людовик; тем не менее мать Филиппа Бертрада пыталась добиться короны для своего сына. Она даже организовала покушение на своего пасынка, но тот выжил и был признан отцом в качестве наследника.

В 1104 году Филипп по желанию короля женился на Елизавете де Монлери, внучатой племяннице сенешаля Ги де Рошфора. В качестве приданого жены он получил замок Монлери, а свадебным подарком от старшего брата стали графство Мант и синьория Меюн.

После смерти отца в 1108 году Филипп поднял мятеж против взошедшего на престол Людовика Толстого. Его союзниками стали дядя Амори III де Монфор и единоутробный брат Фульк Анжуйский, но мятеж закончился поражением. Уже к 1109 году Филипп потерял все свои владения. После этого он жил при дворе Монфоров; во время войны его дяди с Генрихом Боклерком в 1119 году Филипп оборонял Эврё.

Позже Филипп примирился с королём Людовиком. В последний раз он упоминается в королевской грамоте, датированной 1133 годом.

Примечания 

Умершие в XII веке
Капетинги (главная ветвь)